Des Geyers schwarzer Haufen steht für:

 Namensgebend der Schwarze Haufen unter Führung von Florian Geyer, ein Bauernheer während des Deutschen Bauernkrieges
Wir sind des Geyers schwarzer Haufen, ein deutsches Volkslied über den Bauernkrieg
Des Geyers schwarzer Haufen (Band), eine deutsche Mittelalter-Band